Onderstaande lijst bevat alle gemeenten  in de Turkse provincie Kayseri.

 L
Kayseri